En Pologne, Kałek peut désigner : 

 Kałek, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kałek, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Kałek, un village dans la voïvodie de Lubusz.